is een Japans voetballer die als middenvelder speelt bij Kashima Antlers.

Clubcarrière
Shoma Doi begon zijn carrière in 2011 bij Kashima Antlers.

Japans voetbalelftal
Shoma Doi maakte op 12 december 2017 zijn debuut in het Japans voetbalelftal tijdens een wedstrijd om het Oost-Aziatisch kampioenschap voetbal 2017 tegen China.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer